

Клек — село, громада Істочно-Ново-Сараєво.
 Клек — село, громада Прозор-Рама.
 Клек — гора.

Клек — село, община Зренянин.

Клек — село, Засавський регіон.

Клек — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії.
 Клек — гора, Динарські Альпи.
 Клек — півострів.